Olszewska ist die weibliche Form des polnischen Familiennamens Olszewski. Bekannte Namensträgerinnen sind:

 Maria Olszewska (1892–1969), deutsche Sängerin
 Solange Olszewska (* 1951), polnische Zahnärztin und Managerin
 Agata Mróz-Olszewska (1982–2008), polnische Volleyballerin

Siehe auch:
 Olszewski
 Olschewski